John Doe – Nome fittizio usato negli Stati Uniti d'America
John Doe – Serie a fumetti italiana
John Doe – Serie televisiva statunitense
John Doe – Rapper statunitense
John Doe – Musicista statunitense e chitarrista degli X.